Gramps (acronyme de l'anglais : ) est un logiciel de généalogie, libre (GNU GPL), disponible pour Linux, BSD, Solaris, MacOS et Windows.

Fonctionnalités 
Gramps supporte entre autres la spécification GEDCOM 5.5.1 et permet l'export dans divers formats tels que PDF ou PNG.

Il gère une quarantaine de langues. Il gère tout l'Unicode. Il comporte des calculateurs de parenté.

Il peut produire des rapports dans plusieurs formats, dont .odt, LaTeX, .pdf, .rtf, .html, et .txt. Il est extensible grâce à des « Gramplets » et des greffons.

Il est possible de lier ou d'intégrer des médias (photos, vidéos ou autres documents) aux articles (individus, évènements, etc.).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  Projet sur github
  Blog
 (mul) Revues et sources externes

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel de généalogie
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Produit lancé en 2001